Sidney Herbert kan syfta på flera personer:

* Sidney Herbert, 1:e baron Herbert av Lea (1810–1861), brittisk politiker
 Sidney Herbert, 14:e earl av Pembroke (1853–1913), brittisk peer
 Sidney Herbert, 1:e baronet (1890–1939), brittisk politiker
 Sidney Herbert, 16:e earl av Pembroke (1906–1969), brittisk peer